

Каратобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Жамбильська область
 Каратобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Жанакорганський район, Кизилординська область
 Каратобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Жарминський район, Абайська область
 Каратобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Каратобинський район, Алматинська область
 Каратобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Толебійський район, Туркестанська область